

Portugal
Vale de Figueira (Sobreda) — localidade de Almada

Freguesias
Vale de Figueira (Santarém)
Vale de Figueira (São João da Pesqueira)
Vale de Figueira (Tabuaço)
Foros de Vale de Figueira — em Montemor-o-Novo

Desambiguações de topônimos